Лахта — залив на востоке Чудского озера (бассейн р. Нарва бассейна Балтийского моря) на северо-западе России. Территориально относится к Спицинской волости Гдовского района Псковской области.

В заливе расположены ряд островов: Медвежий на западе, Кобылий на юго-востоке, Ковра на юге, Попов-Наволок на юго-западе и другие. От основной части Чудского озера отделён полуостровом на западе. На юге соединён проливом с Раскопельским заливом и проливом севернее острова Борок с основной частью Чудского озера, с которым имеет связь и протокой на северо-западе.

На северо-восточном берегу залива расположена деревня Залахтовье, севернее — деревня Рогачево, на юго-западном (полуострове, отделяющем залив Лахта от Раскопельского залива) — деревня Сосно. В 2,5 км к северу от северного побережья расположен волостной центр, деревня Спицыно.

Исторические сведения 
Впервые упоминается в писцовой книге 7093-7095 (1585—1587) годов письма Григория Ивановича Мещанинова-Морозова и Ивана Васильевича Дровнина при описании Моцкой губы Гдовского уезда.
«За Иваном за Злобиным сыном Воронцова: дрв. на Люшине острову меж острова и Лахты, в живущем 2 четверти без третника пашни, а в пусте 2 чети перелогу.[…]Тимофея святого, что во Пскове в Домантове стене: пус. на Роскопелском острову у Чютцкого озера на берегу на Лахте, сошного писма в пусте пол пол пол трети сохи.»''

Ссылки

Топографические карты 
  Масштаб: в 1 см 500 м.
  Масштаб: в 1 см 500 м.
 

Заливы Псковской области
Заливы Чудского озера
Водные объекты Гдовского района